2002  — может означать:

 натуральное число между 2001 и 2003.
 2002 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии
 NGC 2002 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе
 2002 год в литературе

В кино и театре
 2002 год в кино
 2002 год в театре

В музыке
 2002 год в музыке
 2002 - альбом рэп-дуэта Tha Dogg Pound
 MMII — альбом диджея Джона Дигвида
 2002 — альбом инди-группы Brazzaville
 2002 — американская музыкальная группа

В науке
 2002 год в науке